Figlio dell'attore Paul Gittins e della scrittrice e produttrice Philippa Boyens. Ha una sorella, Phoebe.

Ha fatto il suo debutto cinematografico a 16 anni interpretando Halet nel film Il Signore degli Anelli - Le due torri, del 2002.

Ha successivamente recitato nel film drammatico/biografico Il discorso del re.

Filmografia 
 Il Signore degli Anelli - Le due torri (The Lord of the Rings: The Two Towers), regia di Peter Jackson (2002)
 Crossing the Line, regia di Neill Blomkamp e Peter Jackson (2008) - Cortometraggio
 Il discorso del re (The King's Speech), regia di Tom Hooper (2010)

Doppiatori italiani
Alessio Puccio in Il Signore degli Anelli - Le due torri
Marco Vivio in Il discorso del re

Collegamenti esterni